Charles Clark puede referirse a:

 Charles W. Clark, (1865-1925) barítono estadounidense 
 Charles Joseph Clark, ex primer ministro de Canadá